Romano Magnaldi (1928-1945), résistant italien ;
 Thierry Magnaldi (né en 1962), pilote moto français ;
 Erica Magnaldi (né en 1992), coureuse cycliste italienne.

Patronyme italien